Brettenham (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Brettenham (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk